Евгений Алексеевич Игнатьев (11 ноября 1936, деревня Лисино Гороховецкого района Владимирской области — 5 августа 2010, Минск, Белоруссия) — белорусский советский художник кино, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1978).

Биография 
После окончания ВГИКа с 1962 года работал на студии «Беларусьфильм».

Участвовал в создании фильмов: «Рассказы о юности» (1961, новелла «Комстрой»), «Третья ракета» (1963, совместно с В. Дементьевым), «Через кладбище» (1965, совместно с В. Дементьевым), «Сколько лет, сколько зим» (1966), «Восточный коридор» (1966), «Житие и вознесение Юрася Братчика» (1968, совместно с Ш. Абдусаламовым), Лесные качели (1975, совместно с В. Назаровым).

Память

Работы 

 1963 — Третья ракета
 1964 — Через кладбище
 1965 — Сколько лет, сколько зим!
 1966 — Восточный коридор
 1967 — Житие и вознесение Юрася Братчика
 1969 — Жди меня, Анна
 1970 — Чёрное солнце
 1970 — Смятение
 1971 — Могила льва
 1972 — Хроника ночи
 1974 — Пламя
 1975 — Лесные качели
 1976 — Сын председателя
 1977 — В профиль и анфас
 1979 — Время выбрало нас (сериал)
 1979 — Точка отсчёта
 1980 — Живой срез (короткометражный)
 1981 — Люди на болоте
 1982 — Давай поженимся
 1982 — Чужая вотчина
 1984 — Радуница
 1986 — Свидетель (телефильм)
 1988 — Меня зовут Арлекино
 1989 — Под небом голубым...
 1990 — Всё впереди

Награды и звания 
Лауреат Государственной премии СССР (1984 — за участие в фильме «Люди на болоте»).

Ссылки 
 Евгений Игнатьев на сайте КиноПоиск
 http://www.kino-teatr.ru/kino/painter/sov/34630/bio/
 http://belapan.com/archive/2010/08/06/403146/
 Могила художника «Беларусьфильма» Е. А. Игнатьева на Северном кладбище Минска 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Беларусьфильм
Похороненные на Северном кладбище (Минск)